Molekulska formula -{C7H11NO3}- se može odnositi na:

 Etadion
 Parametadion
 Furanomicin